Fotbalový klub Maraton Pelhřimov je český fotbalový klub z Pelhřimova, hrající v sezóně 2022/2023 Přebor Kraje Vysočina (5. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1922 pod názvem AFK Marathon Pelhřimov.

Historické názvy 
Zdroj: 
 1922 – AFK Marathon Pelhřimov (Atletický fotbalový klub Marathon Pelhřimov)
 FC Marathon Pelhřimov (Football Club Marathon Pelhřimov)
 TJ Spartak Pelhřimov (Tělovýchovná jednota Spartak Pelhřimov)
 FK Spartak Pelhřimov (Fotbalový klub Spartak Pelhřimov)
 FK Pelhřimov (Fotbalový klub Pelhřimov)
 od roku 2021: FK Maraton Pelhřimov (Fotbalový klub Maraton Pelhřimov)

Získané trofeje 

 Perleťový pohár ( 3x )
 1936, 1942, 1947

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - reorganizace, přesun do jiné soutěže či skupiny

Poznámky:
 1951: Chybí výsledek 1 utkání.
 1953: Tento ročník byl hrán jednokolově.

FK Pelhřimov „B“ 

FK Pelhřimov „B“ byl rezervní tým Pelhřimova. Do sezóny 2015/16 hrál v I. A třídě Kraje Vysočina – sk. A (6. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2010/11, kdy se v I. A třídě Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž) umístil na 3. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Praha, Libri 1997.

Externí odkazy 
 Oficiální stránky klubu
 Oficiální instagram klubu
 Oficiální facebook klubu

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1922
FK
Fotbal v okrese Pelhřimov